Het ATP-toernooi van Rotterdam 1999 (met de officiële naam ABN AMRO World Tennis Tournament 1999) werd van 15 tot en met 21 februari 1999 gehouden in het Nederlandse evenementencomplex Ahoy Rotterdam.

Het toernooi van 1999 trok 96.049 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema 

1999
Rotterdam